Okręty US Navy o nazwie USS  "Emma":

 Pierwszy "Emma" był parowcem śrubowym, który został przechwycony 24 lipca 1863 i sprzedany 1 listopada 1865.
 Drugi "Emma" (No. 1223) był drewnianą motorówką patrolową, która była wykorzystywana w 5 Dystrykcie Morskim w latach 1917-1918 jako okręt pomocniczy (ang. noncommissioned status).

Emma